Beroe () steht für:

in der griechischen Mythologie:
 Beroe (Amme der Semele), die Amme der Semele
 Beroe (Nymphe), Tochter der Aphrodite und des Adonis, Namensgeberin der phönizischen Stadt Berytos
 Beroe (Nereide), eine Nereide oder Okeanide
 in Vergils Aeneis (5,618) die Frau des Doryclus (Doryklos) von Tmaros

in der antiken Geographie:
 Stadt in Thrakien, heute Stara Sagora in Zentralbulgarien
 Stadt in Makedonien, heute Veria in Nordgriechenland
 Wegstation an der unteren Donau, heute Frecăței (Brăila) im Kreis Brăila in Rumänien

Außerdem:
 Beroe (Gattung), eine Gattung der Rippenquallen
 ein bulgarischer Fußballklub, Pokalsieger 2010, siehe Beroe Stara Sagora

Siehe auch:
 Berea#Beroea